Tunarp kan avse:

Tunarp, Ydre kommun – ett säteri i Ydre kommun
Tunarp, Mullsjö kommun – en gård i Sandhems socken i Mullsjö kommun